— ежегодный мужской марафон, проводящийся в японском городе Фукуока с 1947 года.
  
Обычно проводится в первое воскресенье декабря. Рекорд трассы установлен Цегайем Кебеде, пробежавшим за 2:05.18 в 2009 году.

Победители у мужчин

Примечания

Ссылки 
 Победители Фукуокского международного марафона (1947—2010) на marathoninfo.free.fr
 Fukuoka-Marathon.com — Fukuoka International Open Marathon Championship (official site, English language portal)
 'A history of the Fukuoka International Marathon Championships' by K. Ken Nakamura (IAAF)
 Asahi.com — Fukuoka Marathon sponsor page

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1947 года
Марафоны Японии
Префектура Фукуока
Международные спортивные соревнования в Токио